Веси () — фамилия американского происхождения:

 Веси, Джимми (род. 1993) — американский хоккеист, сын Джима Веси
 Веси, Джим (род. 1965) — американский хоккеист, отец Джимми Веси.